Мак поля́рный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Растение высотой 9—15 см. Образует небольшие подушки.

Листья просто-перистые, небольшие, на коротких широковатых черешках, сегменты цельные, ланцетные или продолговатые, длиной 1,5—3 см, шириной 1—2 см, островатые, редко дваждынадрезанные, сближенные.

Цветоносы низкие, прямостоячие, длиной 8—15 см, опушение их оттопыренное, в верхней половине тёмно-рыжее. Бутоны округло-овальные, густо тёмно-коричневые, волосатые. Венчик диаметром 2,5—4 см, с широкими ярко-жёлтыми лепестками, обычно остающимися при коробочке. Тычинки относительно немногочисленные, едва превышающие завязь; пыльники округлые, короткие. Цветёт в июне — июле.

Плод — довольно широкая обратнояйцевидная коробочка, длиной 10—12 мм, с густыми тёмно-рыжими прижатыми или отстоящими щетинками. Диск коробочки мало выпуклый, лучи почти без плёнчатого соединения.

Распространение и экология 
Ареал охватывает арктический пояс Северного полушария — Норвегия, Швеция, Исландия, Фарерские острова, Аляска и арктические районы Канады. На землях России встречается на архипелаге Новая Земля, острове Вайгач, в Хибинах, на Таймырском полуострове, в полярной зоне Урала, Якутии и Магаданской области.

Произрастает на каменистых и песчаных местах, на галечных берегах рек.

Классификация

Представители 
В рамках вида выделяют ряд подвидов:

Таксономия 
Вид Мак полярный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка

Примечания

Литература 
 

Маковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки